Piekielny Brooklyn – powieść Huberta Selby’ego
 Piekielny Brooklyn – film z 1989, ekranizacja powieści